Conium dichotomum är en flockblommig växtart som beskrevs av René Louiche Desfontaines. Conium dichotomum ingår i släktet odörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Odörter
dichotomum